Злотский Семен Соломонович  (род. 10 ноября 1946, г. Одесса) — химик-технолог. Кандидат химических наук (1973), доктор химических наук (1977), профессор (1981), член-корреспондент РАЕН (1995), академик РАЕН. Соросовский стипендиат (1994). Член-корреспондент Республики Башкортастан (2009), академик Международной академии образования, Заслуженный изобретатель БАССР (1989).

Биография 
Злотский Семен Соломонович родился 10 ноября 1946 года в Одессе.

В 1968 году окончил Уфимский нефтяной институт.
 
С 1968 года работает в Уфимском нефтяном институте (УГНТУ) ассистентом, с.н.с., доцентом, профессором кафедры «Общая химия».

Область научных интересов Злотского: химия циклических ацеталей, их аналогов и родственных соединений. Злотским изучены гомолитические превращения 1,3-дигетероциклоалканов, что позволило создать общие методы получения разл. эфиров гликолей, галоидгидринов и др. полифункциональных, а также строение, активность диалкоксиалкильных радикалов; выполнены работы по синтезу полифункциональных насыщенных гетероциклических соединений и доказана их перспективность их в качестве растворителей, пластификаторов, ингибиторов коррозии, стабилизаторов и добавок к полимерам, биологически активных препаратов, созданы реактивы класса циклических ацеталей для органического синтеза и медико-биологических исследований.

Член редколлегий научных журналов: Изв. ВУЗов, Башкирского химического журнала. Член диссертационных советов в УГНТУ (с 1978) и СамГТУ (с 2006); член экспертного совета ВАК (2007).

С. Злотский подготовил 4 доктора и 75 кандидатов наук.

Труды 
Злотский Семен Соломонович — автор 12 монографий, около 700 научных публикаций и 234 авторских свидетельств на изобретения и патентов.

Награды и звания 
Заслуженный деятель науки РБ (2009)

Литература 
Башкирская энциклопедия. Гл. ред. М. А. Ильгамов т. 3. З-К. 2007. −672 с. ISBN 978-5-88185-064-7.; науч.. изд. Башкирская энциклопедия, г. Уфа.

Кто есть кто в Республике Башкортостан. Уфа: Башкортостан, 1995

Примечания

Ссылки 
http://www.anrb.ru/blog/alias/zlotskiy

Академики Академии наук Республики Башкортостан